Maracaná puede referirse a:

Maracaná, estadio de Río de Janeiro, Brasil;
Maracaná, estadio de Ciudad de Panamá, Panamá;
Parque Maracaná, estadio de Montevideo, Uruguay;
Marakana, estadio de Belgrado, Serbia;
Maracaná 05, programa de televisión español de la cadena Cuatro;
Maracaná 06, segunda edición del programa de la cadena Cuatro;
Guacamayo, ave del género Primolius, conocida en portugués como maracanã;
Maracaná, programa de radio presentado y dirigido por Manu Cruces,
Maracaná, barrio brasileño de Río de Janeiro;
Maracaná (2014), película uruguaya.
Maracaná, localidad del departamento de Canindeyú, Paraguay.